Saint-Appolinard (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Appolinard (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy